Бедарев (Бедарёв) — русская фамилия; имеет женскую форму . Известные носители:

 Бедарев, Георгий Кельсиевич (1911—1981) — советский художник-график, фокусник-любитель.
 Бедарев, Глеб Георгиевич (род. 1938) — художник-иллюстратор детской литературы.
 Бедарев, Евгений Александрович (род. 1974) — российский кинорежиссёр, сценарист и телеведущий.
 Бедарев, Леонид Владимирович (род. 1979) — российский и казахстанский хоккеист с мячом.
 Бедарев, Олег Кельсиевич (1916—1959) — советский детский писатель, поэт, редактор.



См. также 
 Бедарево